Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2013 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Leander Paes in Radek Štepánek sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (polfinale)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (finale)
  Marcel Granollers /  Marc López (tretji krog)
  '''Leander Paes /  Radek Štepánek (prvaka)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (četrtfinale)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (tretji krog)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (drugi krog)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski ''(prvi krog)

<li>  David Marrero /  Fernando Verdasco (prvi krog)
<li>  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (polfinale)
<li>  Santiago González /  Scott Lipsky (prvi krog)
<li>  Colin Fleming /  Jonathan Marray (četrtfinale)
<li>  Maks Mirni /  Horia Tecău (prvi krog)
<li>  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (tretji krog)
<li>  František Čermák /  Filip Polášek (prvi krog)
<li>  Treat Huey /  Dominic Inglot (četrtfinale)

Rezultati
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Moške dvojice
2013